Кубок султана Кабуса (), также известный как Кубок HM, главный футбольный кубковый турнир Омана. Проводится с 1972 года.

Все финалы

Достижения клубов

*Включая титул «Руви».

См. также
 Чемпионат Омана по футболу
 Кубок оманской лиги по футболу
 Суперкубок Омана по футболу

Примечания

Ссылки
Кубок Омана на soccerway.com
Кубок Омана - Hailoosport.com (араб.)
Кубок Омана - Hailoosport.com

Футбольные соревнования в Омане
Оман